Lauri Aleksanteri Lehtinen, atleta finlandese (1908-1973).
Lauri Lehtinen, calciatore finlandese (1909-1991).
Lauri Lehtinen, velista finlandese (1987)
Lauri Lennart Lehtinen "Lati", calciatore finlandese (1927).